A csávázás szó többféle eljárást jelenthet:

 Csávázás a növényvédelemben
 Csávázás a bőriparban
 Csávázás a textiliparban